В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Пем Шрайвер (фінал)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Кеті Ріналді (півфінал)

 Карлінг Бассетт (1-ше коло)
 Кеті Горват (1-ше коло)
 Бонні Гадушек (чвертьфінал)
 Бет Герр (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983